Država može značiti:

 Država, politički subjekt koji je, prema međunarodnom pravu i međunarodnim odnosima, suveren, tj. nije podložan nikakvoj višoj političkoj vlasti. 
 Država (Platon), Platonovo djelo